Il doppio del torneo di tennis Columbus Open 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jim McManus e Jim Osborne che hanno battuto in finale Jimmy Connors e Roscoe Tanner 4-6, 7-5, 6-2.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Columbus Open 1971